

Miejscowości i ich części w Polsce
 Sokołów – część miasta Łódź
 Sokołów – część miasta Rychwał
 Sokołów – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Sokołów – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż
 Sokołów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Sokołów – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz 
 Sokołów – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Bolimów 
 Sokołów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Sokołów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Michałowice 
 Sokołów – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice

Miejscowości na Ukrainie 
 Sokołów – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie kamioneckim
 Sokołów – dawna wieś, obwód lwowski, rejon stryjski
 Sokołów – wieś, obwód tarnopolski, rejon buczacki
 Sokołów – wieś, obwód tarnopolski, rejon trembowelski
 Sokołów – wieś, obwód żytomierski, rejon puliński

Miejscowość na Białorusi 
 Sokołów – agromiasteczko, obwód brzeski, rejon bereski

Zobacz też 
 Nowy Sokołów
 Sokołów Dolny
 Sokołów Górny
 Sokołów Małopolski
 Sokołów Podlaski
 Sokołów S.A. – holding branży mięsnej z siedzibą spółki w Sokołowie Podlaskim
 Sokołów-Kolonia
 Sokołów-Towarzystwo
 Stary Sokołów

Linki zewnętrzne